Stabile-mobile és una escultura d'Alexander Calder de 1965. Representa la Terra acompanyada del seu inseparable satèl·lit, la Lluna, en el moviment de translació al voltant del Sol.

Enllaços externs 
 Anàlisi de l'obra

Escultures d'Alexander Calder